Тангоро́дрим (; «горы принуждения») — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина огромная искусственная трёхглавая гора, возведённая Мелькором над входом в свою крепость Ангбанд на северо-западе Белерианда. Материалом для Тангородрима послужила земля, оставшаяся после рытья туннелей и чертогов Ангбанда.

С Тангородримом связаны такие эльфийские легенды, как повешение Маэдроса, сына Феанора за запястье к вершине Тангородрима и заточение Хурина, отца Турина Турамбара в каменном кресле на вершине Тангородрима. Кроме того, Тангородрим был ещё и вулканом, о чём стало известно после его извержения, положившего начало Дагор Браголлах (Битве Внезапного пламени). 

В ходе Войны Гнева Тангородрим был разрушен Анкалагоном.

Примечания

Горы Средиземья